Contea di Valley o Valley County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Valley (Idaho)
 Contea di Valley (Montana)
 Contea di Valley (Nebraska)